Fabiano Freitas pode ser:
Fabiano de Freitas Santos, jogador de futebol do Sergipe
Fabiano Ribeiro de Freitas, jogador de futebol do FC Porto